Název Otročínský potok mají dva vodní toky:

 Otročínský potok (přítok Mže) – levostranný přítok Mže v okrese Tachov
 Otročínský potok (přítok Teplé) – pravostranný přítok Teplé v okresech Cheb a Karlovy Vary